Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2012 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 11 по 18 декабря 2011 года в Гармиш-Партенкирхене (Германия) и Тыхы (Польша). По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2013 года, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу B. По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, вышла в группу А, а команда, занявшая последнее место, перешла в группу A второго дивизиона чемпионата мира 2013 года.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — десять из Европы и две из Азии. Сборные Франции и Польши пришли из второго дивизиона, сборные Норвегии и Германии пришли из ТОП-дивизиона, остальные — с прошлого турнира первого дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2012 года. 
В группе А первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей. В группе B первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей.

Группа А первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2012 года

Главные судьи
  Тобиас Бьёрк
  Александр Бурро
  Роберт Мюлльнер
  Максим Урда

Линейные судьи
  Джеймс Эштон
  Маркку Буесе
  Рене Йенсен
  Йорис Мюллер
  Макс Ребешин
  Роберт Шелевски
  Синъити Такидзава

Группа B первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2012 года

Главные судьи
  Якоб Грумсен
  Евгений Ромасько
  Пер Густав Солем
  Вики Трилар

Линейные судьи
  Андрей Бакуменко
  Роберт Длугий
  Войцех Колуш
  Дмитрий Голяк
  Тобиас Хастер
  Флориан Хофер
  Александр Вальдейер

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Матиас Нидербергер
 Защитник:  Конрад Абельтшаузер
 Нападающий:  Сондре Ульден

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Патрик Обрист
  Роман Граборенко
  Джек Музиль
  Конрад Абельтшаузер
  Магнус Хофф
  Гаспер Копитар

Группа B

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+1).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Павел Полуэктов
 Защитник:  Азиз Бааззи
 Нападающий:  Борна Рендулич

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Мате Томленович
  Николас Риц
  Тобиас Кофлер
  Макуру Фурухаси
  Павел Полуэктов
  Камиль Калиновский

Примечания

Ссылки 
 
 
 

2011 год в хоккее
Декабрь 2011 года
Спорт в Польше в 2011 году
Спорт в Германии в 2011 году
М1
М1
М1
Международные спортивные соревнования в Гармиш-Партенкирхене